SPARC64 V — этим именем называются два разных микропроцессора, SPARC64 V «Zeus», разработанный в Fujitsu, и более ранний процессор, разработанный HAL Computer Systems, но не поступивший в производство.

История 
Первые микропроцессоры SPARC64 V были произведены в декабре 2001. Они работали на частотах от 1.1 до 1.35 ГГц. Fujitsu планировала увеличить частоту до 1.62 ГГц в конце 2003 — начале 2004, однако их выпуск был отменён в пользу SPARC64 V+. Процессоры SPARC64 V использовались компанией Fujitsu в серверах PRIMEPOWER.

SPARC64 V был представлен на Микропроцессорном Форуме в 2002. В то время он имел наибольшую тактовую частоту как среди реализаций SPARC, так и среди всех 64-битных серверных микропроцессоров.

SPARC64 V+ 
SPARC64 V+ (кодовое имя «Olympus-B») — дальнейшая разработка SPARC64 V. Улучшения по сравнению с SPARC64 V включали увеличение тактовой частоты до 1.82 — 2.16 ГГц и увеличение вторичного кэша до 3 — 4 МБ.

Первый SPARC64 V+, имевший частоту 1.89 ГГц, начал использоваться в сентябре 2004 в серверах PRIMEPOWER 650 и 850. В декабре 2004 версия с частотой стала поставляться с PRIMEPOWER 2500. В феврале 2006 были представлены четыре версии: 1.65 и 1.98 ГГц с 3 МБ вторичного кэша для серверов PRIMEPOWER 250 и 450; 2.08 и 2.16 ГГц с 4 МБ кэша для высокопроизводительных серверов.

SPARC64 V+ содержит примерно 400 миллионов транзисторов на площади 294.25 мм². Он был выпущен по 90-нм КМОП технологии.

Ссылки 
 Morgan, Timothy Prickett (12 January 2010). «Sun, Fujitsu juice entry Sparc box». The Register.
 Morgan, Timothy Prickett (12 April 2011). «Oracle, Fujitsu goose Sparc M3000 entry box». The Register.
 Morgan, Timothy Prickett (4 September 2012). «Fujitsu to embiggen iron bigtime with Sparc64-X». The Register.
 Morgan, Timothy Prickett (1 October 2012). «Fujitsu, Oracle pair up on future 'Athena' Sparc64 chips». The Register.
 Morgan, Timothy Prickett (25 January 2013). «Fujitsu launches 'Athena' Sparc64-X servers in Japan». The Register.
 Sakamoto, Mariko et al. (2003). «Microarchitecture and Performance Analysis of a SPARC-V9 Microprocessor for Enterprise Server Systems». Proceedings of the 9th International Symposium on High-Performance Computer Architecture. pp. 141—152.

SPARC
Fujitsu